Warsitz ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Warsitz (1906–1983), deutscher Testpilot
 Oliver Warsitz (* 1967), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Rolf-Peter Warsitz, deutscher Psychoanalytiker und Arzt
 Viktor Warsitz, deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Bühnenautor